Media
Candyman (1992), Amerikaanse horrorfilm uit 1992
Candyman (2021), Canadees-Amerikaanse horrorfilm uit 2021

Muziek
Candyman (rapper), Amerikaanse rapartiest
CandyMan, Cubaans raggaetonartiest
Candyman (Christina Aguilera), nummer van Christina Aguilera uit 2006
Candyman (Da Boy Tommy), nummer van Da Boy Tommy uit 2000
Candyman (Grateful Dead), nummer van het album American Beauty van de Grateful Dead uit 1970
Candyman (Siouxsie & the Banshees), nummer van Siouxsie & the Banshees uit 1986
Candy Man Blues, nummer van Mississippi John Hurt uit 1928
The candy man, nummer uit de film "Willy Wonka & the Chocolate Factory" uit 1971

Voedsel
Candyman (snoepmerk), snoepmerk